Whitestone ist:

  ein Quartier in Queens, siehe Whitestone (Queens) (ca. 31.000 Einwohner)
  ein suburbanes Quartier in Nuneaton, siehe Whitestone (Nuneaton) (ca. 6900 Einwohner)
  ein Dorf in Ontario, siehe Whitestone (Ontario) (ca. 900 Einwohner)
  ein Dorf in Devon, siehe Whitestone (Devon) (ca. 700 Einwohner)
  ein Weiler in Alaska, siehe Whitestone (Alaska) (ca. 70 Einwohner)
  ein Weiler im Dickey County, North Dakota, siehe Whitestone (North Dakota) (ca. 26 Einwohner)
  ein verlassenes Dorf in Cumberland, heute nahe Keswick in Cumbria, siehe Whitestone (Cumberland)

Den Nachnamen «Whitestone» tragen folgende Personen:

 Annabelle Whitestone, Unternehmerin
 Heather Whitestone (* 1970er), Model und Aktivistin
 Henry Whitestone (1819–1893), Architekt